Галлурский диалект (сам. gadduresu; ) — романский язык , на котором говорят в регионе  на севере Сардинии.

Иногда его считают диалектом южно-корсиканского или сардинского языков, а также переходным языком между ними. Морфология и лексика галлурского языка близки к южному корсиканскому языку, особенно диалектам Сартена и Порто-Веккьо, тогда как его фонология и синтаксис аналогичны сардинскому языку. На треть галлурский словарный запас состоит также из логудорский диалекта сардинского, каталонского и испанского языков.

История 
Самые древние литературные источники на галлурском яязыке датируется к началу 17 века, в основном это стихи и религиозные оды. Некоторые фрагменты позднего средневековья предполагают, что формирование языка можно датировать началом 15 века.  и  утверждали, что последовательные волны миграции из Южной Корсики, вызванные правлением королевство Арагон для заселения территории, опустошенной голодом и пандемиями, сыграли решающую роль в формировании языка. В 1997 году Региональное правительство Сардинии признало галлурский диалект наряду с сассарским в качестве отдельных языков.

Лингвистические особенности 
 форма множественного числа существительных в -i (ghjanni или polti 'двери') похожа на корсиканский и итальянский, а не на -s, как на сардинском (jannas, portas), французском, испанском, каталонском и т. д.

 Латинское «ll» превратилось в -dd- (например, casteddu, coraddu «замок», «коралл»), то же самое, что и на Сардинии, южном корсиканском и сицилийском языках (но castellu, corallu на северном корсиканском языке);

 -r- изменено на -l- (poltu 'порт', в то время как portu на корсиканском и сардинском языках);

 -chj- и -ghj- звуки (ghjesgia 'церковь', occhji 'глаза'), как в корсиканском, а сардинский - cresia, ogros.

 артикли lu, la, li, как в древних корсиканских диалектах (u, a, i в современном корсиканском, su, sa, sos, sas в сардинском);

Пример

Примечания

Ссылки 

Языки Италии
Романские языки